Yazıhan (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Yazıhan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yazıhan